Затво́р:
 Затвор — подвижная конструкция для полного или частичного закрывания отверстия чего-либо от чего-либо:
 Затвор, в строительстве — специальный затвор (дверь, ворота, люк и тому подобное), способное не пропускать воду, воздух, газы, радиоактивную пыль и тому подобное;
 Затвор, в огнестрельном оружии — устройство для запирания канала ствола;
 Затвор, в электронике — часть полевого транзистора;
 Затвор, в фотоаппарате — устройство, дозирующее количество света, попадающего на фотоплёнку;
 Затвор, в религиозной практике — добровольное заточение себя, см. также затворники;

Гидротехнические сооружения и устройства 
 Затвор (гидротехника) — часть плотины, шлюза или иного гидротехнического сооружения, позволяющая перекрывать основной поток воды.
 Водяной затвор — часть канализации, не дающая неприятному запаху поступать в помещение, при свободном прохождении жидкости в прямом направлении; в лабораторном оборудовании и в технике устройство, служащее, благодаря большому объёму воды, противопожарным целям при применении горючих и взрывоопасных газовых смесей.
 Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры.

Прочее 
 Синоним любого замка́, крючка, шпингалета или засова.